En chimie, un barboteur est un vase qui contient un liquide à travers lequel on fait passer un gaz. 
Récipient qui sert à piéger, neutraliser des gaz (toxiques) en les faisant passer dans un liquide. Ainsi les vapeurs toxiques ne sont pas relâchées à l'air libre.

Les barboteurs sont utilisés en brasserie et par les vignerons, ils sont placés sur les cuves où fermente le moût. Ils permettent de suivre le processus de fermentation et empêchent les corps étrangers et l'air extérieur d'entrer dans la cuve, tout en permettant de laisser sortir les gaz du moût en fermentation.

Notes et références 

Accessoire à bière
Accessoire à vin